Plaats in Indonesië
 Pasir Muncang (Jayanti), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Pasir Muncang (Caringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java